Hello world ou Hello World peut désigner :
 Hello world, les mots traditionnellement écrits par un programme informatique simple dont le but est de faire la démonstration rapide de son exécution sans erreur ;
 Hello World, un coffret de Michael Jackson regroupant des chansons inédites de l'artiste et une compilation de Motown (solo) ;
 Hello World, un film d'animation de Tomohiko Itō sorti en 2019.